

Sigle 
 OpenStreetMap – progetto di cartografia a contenuto libero
 Opere di Sigmund Freud – raccolta di tutti i principali scritti del fondatore della psicoanalisi
 Orchestre symphonique de Montréal – orchestra sinfonica canadese 
 Operational Service Medal – decorazione militare del Regno Unito:
 Operational Service Medal for Afghanistan
 Operational Service Medal for the Democratic Republic of Congo
 Operational Service Medal for Sierra Leone

Codici 
 OSM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mosul (Iraq)

Mineralogia 
 Osm – abbreviazione di osumilite

Religione 
 O.S.M. – Servi di Maria
 O.S.M. – Serve di Maria
 O.S.M. – Religiose Serve di Maria
 O.S.M. – Suore Serve di Maria Addolorata
 O.S.M. – Suore dell'Addolorata Serve di Maria di Pisa

Abbreviazioni 
 Osm – Simbolo dell'osmole, unità di misura dell'osmolarità

Note